Колларт () — фамилия. Носители:

 Колларт, Адриан (1560—1618) — нидерландский рисовальщик и гравёр.
 Колларт, Якоб (? — 1637) — фламандский адмирал.